La Coppa LEN di pallanuoto 2010-11 è stata la 19ª edizione del torneo, il secondo per importanza nel panorama europeo.

Hanno partecipato alla rassegna 37 squadre, 21 delle quali hanno disputato il primo turno. Nel secondo si sono aggiunti i sedici team provenienti dall'Eurolega.

Il trofeo è stato vinto per la seconda volta dalla Rari Nantes Savona, che ha superato nella doppia finale i greci del Panionios.

Primo turno 
Quattro gironi eliminatori da 5/6 squadre ciascuno. Qualificate al turno successivo le prime 4 squadre.

Gironi

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Secondo turno 
Otto gironi eliminatori da quattro squadre ciascuno. Qualificate al turno successivo le prime 2 squadre. Subentrano i sedici team retrocessi dall'Eurolega.

Gironi

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Gruppo I

Gruppo L

Gruppo M

Gruppo N

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale
Andata

Ritorno

Campioni
  vincitore della Coppa LEN:
Goran Volarević, Matteo Astarita, Federico Mistrangelo, Massimo Giacoppo, Jesse Smith, Valerio Rizzo, Mlađan Janović, Alberto Angelini, Federico Lapenna, Deni Fiorentini, Matteo Aicardi, Goran Fiorentini, Simone Antona. All.: Claudio Mistrangelo

Fonti

Sport acquatici nel 2010
Sport acquatici nel 2011
Edizioni del LEN Trophy maschile